Bigler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bigler (1898–nach 1936), deutscher SS-Oberführer
 Ernst Bigler (* 1946), Schweizer Jazzmusiker
 Hans-Ulrich Bigler (* 1958), Schweizer Verbandsfunktionär und Politiker

 John Bigler (1805–1871), US-amerikanischer Politiker
 Josef Bigler (1866–1949), deutscher Verwaltungsjurist und Leiter des bayerischen Landesvermessungsamtes
 Kurt Bigler (1925–2007), Schweizer Pädagoge
 Margrith Bigler-Eggenberger (1933–2022), Schweizer Juristin und Bundesrichterin
 Milo Bigler (1914–1989), Schweizer Skeletonpilot
 Rolf R. Bigler (1930–1978), Schweizer Journalist und Autor
 Samuel Bigler (* 1947), US-amerikanischer Gewichtheber
 Sascha Bigler (* 1968), Schweizer Drehbuchautor und Regisseur
 William Bigler (1814–1880), US-amerikanischer Politiker

Bigler steht für:
 Bigler Township, Ort in Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Biegler